Holiday – singel zespołu Green Day
 Holiday – singel Madonny
 Holiday – singel BoA
 Holiday – singel Girls’ Generation
 Holiday – singel Little Mix
 Holiday – amerykańska komedia romantyczna
 Holiday – jednostka osadnicza w USA, w stanie Floryda, w hrabstwie Pasco

 Billie Holiday – amerykańska śpiewaczka jazzowa
 Holiday Chojnice – polski klub futsalowy

Zobacz też 
 Holiday Inn – sieć hotelowa